

Musica 
 Can't Say No – singolo di Conor Maynard del 2012
 Can't Say No – singolo di Akon del 2019